Ouseley est un patronyme porté notamment par :

  (1979-), rameur britannique ;
  (1950-), juge de la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles ;
 Frederick Ouseley (1825-1889), compositeur, organiste, musicologue et prêtre anglais ;
 Gore Ouseley (1770-1844), entrepreneur, linguiste et diplomate britannique ;
 Herman Ouseley (1945-), homme politique britannique ;
 William Ouseley (1767-1842), voyageur orientaliste britannique.